Цей список є списком видів ссавців, записаних на території держави Коморських Островів. У список не включені регіонально зниклі види.

Із 35 зазначених в таблиці видів, 0 знаходяться під критичною загрозою зникнення, 2 перебуває під загрозою зникнення, 4 є уразливими, 2 перебувають в стані близькому до загрозливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП.

Коморські Острови
Ссавці Коморських Островів